Дикобраз, або дикообраз — слово, яким називають різних представників крупних їжатцевидих гризунів з розвиненими голчастими утвореннями на спині, у тому числі для їжатців і голкошерстів:
 родина Їжатцеві (Hystricidae) — Європа, Азія, Африка
 родина Голкошерстові (Erethizontidae) — Америка

Посилання 
 
Нетаксономічні групи ссавців
Багатозначні зооніми